El término Mandelbrot puede referirse:

 a Benoît Mandelbrot, matemático polaco conocido por sus trabajos sobre los fractales;
 al Conjunto de Mandelbrot, un conjunto fractal;
 a mandelbrodt, un tipo de galleta de la gastronomía judía.